Comecrudo ist die Bezeichnung für

 Comecrudo-Sprachen, eine Sprachfamilie der südlichen USA und Mexico
 Comecrudo (Sprache), eine gleichnamige ausgestorbene Sprache dieser Familie
 Comecrudo (Volk), eine ausgestorbene indianische Volksgruppe